door Top Notch uitgegeven verzamelalbums met hiphop- en urbanpopmuziek:
 Homegrown 2002
 Homegrown 2005
 Homegrown 2006
 Homegrown 2007
 Homegrown (film), een speelfilm uit 1998 met Billy Bob Thornton
 Homegrown (album van Neil Young), een album van Neil Young, opgenomen in 1974 en 1975, echter pas in 2020 uitgebracht
 Homegrown (Dodgy), een muziekalbum uit 1994 van de Britse band Dodgy
 Homegrown (UB40), een muziekalbum uit 2003 van de Britse band UB40